

Toponymes

Moose Jaw, ville de la Saskatchewan ;
 Moose Jaw No. 161, municipalité rurale de Saskatchewan ;
 Base des Forces canadiennes Moose Jaw et  Escadre Moose Jaw.
 Moose Jaw, ancienne circonscription fédérale de Saskatchewan.
 Moose Jaw, plusieurs circonscriptions provinciales actuelles et anciennes de la Saskatchewan 

Homonymie de toponyme